{{DISPLAYTITLE:(14332) 1981 EX26}}

A (14332) 1981 EX26 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Schelte J. Bus fedezte fel 1981. március 2-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (14001–14500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói